Volmaaktheid
 Perfect (artiest), een Jamaicaans reggaezanger
 Perfect (album), album van de Nederlandse rockband Intwine uit 2004
 Perfect (Dio), een lied van Dio in samenwerking met Glen Faria uit 2020
 Perfect (Fairground Attraction), een single van de Schotse pop/folk-band Fairground Attraction
 Perfect (Lucas & Steve), een muzieknummer uit 2019
 Perfect (One Direction), een single uit 2015 van de Britse boyband One Direction
 Perfect (Ed Sheeran), een single van de Engelse zanger Ed Sheeran
 Perfect (Simple Plan), een single van de Canadese band Simple Plan
 Perfect (televisiefilm), een televisiefilm uit 2001
 Perfect (televisieprogramma), een Nederlands programma, uitgezonden in 2005
 Perfect (1985), een Amerikaanse film uit 1985 onder regie van James Bridges
 Perfect (2018), een Amerikaanse film uit 2018 onder regie van Eddie Alcazar